Neúplný seznam současných exkláv podle světadílů a mateřských států.

Afrika

Angola 
 Cabinda

Asie

Arménie 
 Arcbašen

Ázerbájdžán 
 Aşağı Əskipara
 Barxudarlı
 Kərki
 Nachičevanská autonomní republika
 Sofulu
 Yuxarı Əskipara

Bangladéš 
 Cooch Behar

Brunej 
 Daerah Temburong

Indie 
 Tin Bigha

Kyrgyzstán 
 Barak

Omán 
 Musandam

Tádžikistán 
 Sarvan
 Voruch
 Zapadnaja Kalača

Uzbekistán 
 Čon Gara
 Džangajl
 Sochský rajon
 Šachimardan

Východní Timor 
 Oe-Kusi Ambenu

Evropa

Belgie 
 Baarle-Hertog

Bosna a Hercegovina 
 Međurečje
 Sastavci

Chorvatsko 
 Dubrovnicko-neretvanská župa

Itálie 
 Campione d'Italia

Německo 
 Büsingen am Hochrhein
 Ruitzhof

Nizozemsko 
 Baarle-Nassau

Rakousko 
 Jungholz
 Východní Tyrolsko

Rusko 
 Dubki
 Medvežje-Saňkovo
 Kaliningradská oblast

Španělsko 
 Ceuta
 Llívia
 Melilla
 Peñón de Vélez de la Gomera

Severní Amerika

Spojené státy americké 
 Aljaška

Související články 
 Seznam historických exkláv

Exklávy